Ибрагимович — фамилия. Известные носители:

 Ибрагимович, Арийон (род. 2005) — немецкий футболист.
 Ибрагимович, Златан (род. 1981) — шведский футболист.
 Ибрагимович, Миралем (род. 1963) — боснийский футболист.
 Ибрагимович, Мирел (род. 1996) — боснийский футболист.
 Ибрагимович, Мирнес (род. 1981) — словенский футболист.
 Ибрагимович, Нермин (род. 1990) — сербский и боснийский футболист.
 Ибрагимович, Санел (род. 1987) — боснийский футболист.
 Ибрагимович, Эдин (род. 1991) — австрийский футболист.
 Ибрагимович, Эдис (род. 1987) — сербский и боснийский футболист.
 Ибрагимович, Эрмин (род. 1998) — сербский и боснийский футболист.